Royal Academy kan syfta på:
 Royal Academy of Arts – en konstinstitution med säte i Burlington House på Piccadilly i London i Storbritannien grundat 1768
 Royal Academy of Dramatic Art – teaterutbildning för skådespelar grundat 1904
 Royal Academy of Dance – en balettakademi med huvudsäte i London grundad 1920 och nuvarande namn 1936
 Royal Academy of Music – en del av University of London grundat 1822
 Royal Academy of Engineering
 Royal Military Academy Sandhurst – brittiska arméns officershögskola grundad 1799
 Royal Military Academy Woolwich – brittiska arméns officershögskola grundad 1741 upphörde 1939 och slogas samman med Royal Military Academy Sandhurst 1947
 Royal Scottish Academy
 Royal Scottish Academy of Music and Drama – en högskola för musik, teater och dans i Glasgow, Skottland grundad 1845

Se även
 Royal Society
 Royal College